«Sabotaje» puede referirse a:

Concepto 
 Sabotaje, acción deliberada dirigida a debilitar a un enemigo mediante la subversión, la obstrucción, la interrupción o la destrucción de material.

Cine 
 Sabotaje (1936), película de Alfred Hitchcock.
 Sabotaje (1942), película de Alfred Hitchcock.
 Sabotaje (1996), película de Tibor Takács.
 Sabotaje (2000), película de Esteban Ibarretxe y José Miguel Ibarretxe.
 Sabotaje (2004), película de David Ayer.

Otros 
 Sabotaje en Wikipedia, acción deliberada consistente en imponer la forma de pensar propia por encima de las políticas de Wikipedia.